Vloet ist der Familienname folgender Personen:

 Rai Vloet (* 1995), niederländischer Fußballspieler
 Sanne Vloet (* 1995), niederländisches Model